Вангази или Вангазя — в прошлом ручей, приток реки Славянки, ныне превращён в каскад прудов Царскосельского дворцово-паркового комплекса.

История 
Родник, от которого брал начало ручей Вангази, был в начале XIX века преобразован в фонтан «Девушка с кувшином».

Первая запруда ручья представляет собой Большой пруд Екатерининского парка. Запруда существовала с XVII века и была образована плотиной водяной мельницы. В XVIII веке пруды приобрели декоративную функцию.

Ниже Большого пруда дамбами образованы ещё четыре Нижних (Каскадных) пруда и Колонистский пруд.

От южной дамбы Колонистского пруда воды ручья подаются по Тярлевскому водоводу в пруды Павловского парка.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Славянки
Пушкин (город)
Реки Санкт-Петербурга